Fan club – gruppo organizzato di appassionati di un particolare tema
 Fan Club – album di Alexia del 1997
 Fan Club – album dei Jellyfish del 2002
 Fanclub – album degli Asian Kung-Fu Generation del 2006
 Fan Club – programma televisivo canadese